Apajakari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Apajakari, Ule träsk, Norra Österbotten, 
 Apajakari, Björneborg, Satakunta, 

Robotskapade Finlandförgreningar